Патамбо има више значења:

 Патамбо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Патамбо (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Патамбо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику